Oxyaenodon (Оксијаенодон — „оксијаенин зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 

Овај род сисара није дио реда Oxyaenodonta, иако назив овог рода и тог реда сисара имају сличну етимологију.

Опис 
Зубна формула код врсте Oxyaenodon dysodus је . Сјекутићи код ове врсте (I1-3) су мали и једнаке дужине. Преткутњаци су умањени (тј. редуковани) и густо распоређени. Трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) није присутан у вилицама. Први пар горњи и доњи преткутњака (P1/p1) и трећи пар горњи преткутњака (P3) има двоструки коријен. Први пар горњи кутњака (M1) је широк и дуг, док је други пар горњи кутњака (M2) укошен и умањен (тј. редукован). Лобања код ове врсте је кратка и широка, са дебелом и плитком вилицом.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Oxyaenodon.

Временска распрострањенст рода Oxyaenodon унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце

Литература 

 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 O. A. Peterson (1919.) "Report Upon the Material Discovered in the Upper Eocene of the Uinta Basin by Earl Douglas in the Years 1908-1909, and by O. A. Peterson in 1912." Annals of Carnegie Museum 12(2):40-168
 L. Van Valen (1966.) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке